Марстерс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Марстерс, Джеймс (род. 1962) — американский теле- и киноактёр, актёр театра, музыкант-исполнитель, двукратный обладатель премии «Сатурн».
 Марстерс, Том (род. 1945) — политик Островов Кука, с 27 июля 2013 года представитель королевы Великобритании на островах.